Biografies: 
 Palmira Arcarons i Oferil, política catalana a Vilanova i la Geltrú 
 Palmira Jaquetti i Isant, poeta catalana
 Palmira Pla Pechovierto, pedagoga aragonesa
 Toponímia:
 Palmira (Colòmbia), municipi del Valle del Cauca 
 Palmira, ciutat a l'interior de Síria, patrimoni UNESCO de la Humanitat 
 Nueva Palmira, població del departament de Colonia (Uruguai)
 Imperi de Palmira, efímer estat escindit de l'Imperi Romà i governat des d'aquesta ciutat.
 Miscel·lània:
 Aureliano in Palmira òpera de Gioachino Rossini 
 Palmera de Palmira (Borassus flabellifer'') espècie asiàtica de palmera

Vegeu també 
 Palmyra